Guillaume de Mohun peut se référer à :
 Guillaume de Mohun († vers 1100), shérif du Somerset et seigneur de Moyon.
 Guillaume de Mohun († vers 1145),  comte de Somerset, lord de Dunster, son héritier.
 Guillaume de Mohun, son héritier.